БелВО:
 Беломорский военный округ
 Белорусский военный округ